Името Ляхово носят две български села:

 Ляхово (Област Добрич)
 Ляхово (Област Пазарджик)